Мари́на Вячесла́вовна Кили́пко (; ) — украинская прыгунья с шестом. Бронзовый призёр чемпионата Европы в помещении 2017 года. Семикратная чемпионка Украины (2015—2021). Четырёхкратная чемпионка Украины в помещении (2015, 2017—2019). Обладательница национального рекорда Украины в прыжках с шестом — 4,70 м (2021). Участница Олимпиад 2016 и 2020 годов. Мастер спорта Украины.

Биография и карьера 
Марина Килипко родилась 10 ноября 1995 года в Харькове. Окончила Харьковский национальный экономический университет.

Начала заниматься лёгкой атлетикой в Харьковском государственном училище физической культуры № 1 под руководством тренера Виктора Ивановича Шевцова.

Дебютировала на международных соревнованиях в 2011 году на чемпионате мира среди юношей. Многократная чемпионка Украины на открытом воздухе и в помещении. Многократная рекордсменка Украины.

10 июня 2016 года на соревнованиях в Будапеште Марина выполнила олимпийский норматив, прыгнув 4,56 м. На своей дебютной Олимпиаде не смогла пробиться в финал, заняв в квалификации 14-е место.

Основные результаты

Международные

Национальные

Примечания

Ссылки 
 

Прыгуны с шестом Украины
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Украины по лёгкой атлетике